Алекса́ндр Конова́лов:
 Коновалов, Александр Александрович (1944—2018) — советский и российский политолог.
 Коновалов, Александр Борисович (род. 1975) — российский историк и политолог, доктор исторических наук.
 Коновалов, Александр Васильевич (род. 1948) — депутат Верховного Совета СССР одиннадцатого созыва от Вологодской области.
 
 Коновалов, Александр Григорьевич (род. 1949) — Герой Российской Федерации.
 
 
 Коновалов, Александр Тимофеевич (1927—1986) — советский деятель правоохранительных органов, генерал-лейтенант.
 Коновалов, Александр Фёдорович (1912—1993) — Герой Социалистического Труда (1967).
 Коновалов, Александр Яковлевич (род. 1937) — советский и украинский писатель, инженер.